Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 1989 fand Ende November 1989 in Jakarta, Indonesien, statt. Es war die dritte inoffizielle Auflage des Championats.

Medaillengewinner

Resultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Referenzen 
 https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19891127-1.2.50.4
 https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19891126-1.2.49.14
 https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19891128-1.2.53.7

Juniorenweltmeisterschaft 1989
Juniorenweltmeisterschaft 1989
Juniorenweltmeisterschaft 1989
Weltmeisterschaft 1989